Coach van het Jaar is een prijs in het Belgische basketbal die gegeven wordt aan de beste coach van de hoogste mannen- en vrouwenreeks. De prijs wordt uitgedeeld aan het eind van het reguliere seizoen. Het referendum voor deze verkiezing wordt georganiseerd door de Belgian Basketball Coaches Association.

Geschiedenis
In 1966 werd de Belgian Basketball Coaches Association opgericht, de vereniging van de coaches uit het Belgische basketbal. Tijdens hun jaarlijkse vergadering werd de prijs Coach van het Jaar uitgereikt.  In het eerste seizoen 1966-67 was John Huysecom de winnaar. Vanaf 1989-90 werd ook aan de coach van de vrouwenploegen een prijs uitgereikt.

Winnaars mannen

Winnaars vrouwen

Basketbal in België
Basketbalprijs